La combe des Bourguignons est un ancien domaine agricole situé sur la commune de Marguerittes, dans le département du Gard et la région Occitanie.

Histoire 
Le , un violent incendie ravageait 800 hectares de garrigues sur les collines dominant Marguerittes au nord, mettant au jour d'anciens enclos agricoles, avec leur cabane et murs en pierre sèche, édifiés par les petites gens de Marguerittes (ou rachalans) au lieu-dit la combe des Bourguignons. Les ouvrages, bâtis à l'aide du matériau calcaire extrait du sol, ont été restaurés tandis que certaines parcelles étaient replantées de vignes et d'oliviers comme autrefois. Un conservatoire variétal permet également de mieux connaître l'olivier.

Ouvrages du site

Liés à l'eau 
 Un béal sec traverse le site.

En pierres sèches 
 Six capitelles.
 Des murs d'enclos.
 Des murs de soutènement de terrasses.

Jardins et parcelles 
 Un conservatoire de l'olivier.

Randonnée 
Le domaine est parcouru par un sentier de randonnée de 3,9 kilomètres de long. Depuis 2002, un parcours d'interprétation, « Le Pays des pierres qui poussent après la pluie », long de , fait découvrir ce qu'était la vie dans la garrigue en suivant les traces des rachalans, ouvriers agricoles pauvres du .

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Marguerittes
 Cabane en pierre sèche
 Capitelles
 Pierre sèche

Liens externes 
 Combe des Bourguignons sur le site de La maison de la Garrigue
 Cartographie de La Combe des Bourguignons
 La Combe des Bourguignons sur Wikigarrigue
 Sur le site des Olivettes du Pays de Nîmes

Exploitation agricole
Économie dans le Gard
Sentier de randonnée en France